|-
| (38301) 1999 RH92||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38302) 1999 RL92||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38303) 1999 RB93||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38304) 1999 RJ93||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38305) 1999 RM96||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38306) 1999 RB99||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38307) 1999 RM102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38308) 1999 RY102||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38309) 1999 RP103||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38310) 1999 RH105||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38311) 1999 RV106||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38312) 1999 RO107||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38313) 1999 RV111||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38314) 1999 RR112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38315) 1999 RS112||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38316) 1999 RB113||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38317) 1999 RJ115||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38318) 1999 RM116||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38319) 1999 RG117||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38320) 1999 RT120||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38321) 1999 RQ121||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38322) 1999 RU126||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38323) 1999 RB127||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38324) 1999 RA128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38325) 1999 RD128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38326) 1999 RU128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38327) 1999 RX128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38328) 1999 RZ128||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38329) 1999 RO129||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38330) 1999 RN130||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38331) 1999 RT130||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38332) 1999 RF131||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38333) 1999 RE132||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38334) 1999 RK133||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38335) 1999 RN134||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38336) 1999 RZ134||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38337) 1999 RP136||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38338) 1999 RA137||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38339) 1999 RH137||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38340) 1999 RO137||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38341) 1999 RB139||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38342) 1999 RT139||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38343) 1999 RG140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38344) 1999 RS140||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38345) 1999 RO141||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38346) 1999 RL143||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38347) 1999 RS143||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38348) 1999 RQ145||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38349) 1999 RJ149||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38350) 1999 RS149||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38351) 1999 RQ150||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38352) 1999 RF151||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38353) 1999 RL151||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38354) 1999 RM151||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38355) 1999 RB152||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38356) 1999 RS152||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38357) 1999 RE154||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38358) 1999 RG154||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38359) 1999 RJ154||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38360) 1999 RM154||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38361) 1999 RY154||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38362) 1999 RW155||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38363) 1999 RS156||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38364) 1999 RT157||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38365) 1999 RE158||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38366) 1999 RF158||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38367) 1999 RZ162||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38368) 1999 RQ164||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38369) 1999 RX164||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38370) 1999 RB165||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38371) 1999 RO167||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38372) 1999 RK168||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38373) 1999 RG172||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38374) 1999 RY172||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38375) 1999 RC173||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38376) 1999 RH174||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38377) 1999 RM174||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38378) 1999 RK175||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38379) 1999 RQ175||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38380) 1999 RR175||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38381) 1999 RV175||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38382) 1999 RZ175||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38383) 1999 RF176||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38384) 1999 RX180||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38385) 1999 RT181||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38386) 1999 RH182||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38387) 1999 RB184||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38388) 1999 RG186||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38389) 1999 RJ187||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38390) 1999 RO187||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38391) 1999 RD188||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38392) 1999 RQ189||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38393) 1999 RD191||||11 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38394) 1999 RY192||||13 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38395) 1999 RR193||||15 вересня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (38396) 1999 RU193||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38397) 1999 RY193||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38398) 1999 RC195||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38399) 1999 RO196||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (38400) 1999 RX196||||8 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

38300